Un kahuna était un prêtre de la religion hawaïnenne (voir Huiʻ nalu). Ce nom est notamment utilisé pour :
 Kahuna, un jeu de société de 1998.
 Dodge Kahuna, un concept-car de Dodge de 2003.
 FC Kahuna, un groupe de musique électronique anglais formé en 1997.
 The Big Kahuna, un film américain réalisé par John Swanbeck et sorti en 1999.